Мидзогути — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мидзогути, Кэндзи (1898—1956) — японский кинорежиссёр.
 Мидзогути, Норико (род. 1971) — японская дзюдоистка.
 См. также 
 Мидзогути-ха Итто-рю — древняя школа кэндзюцу.